Comissió Nacional d'Energia, ens estatal espanyol regulador del mercat energètic
 Club Nàutic Estartit, club nàutic amb seu a l'Estartit (Baix Empordà)